Лемберг Григорій Мойсейович (1873—1945) — російсько-єврейський фотограф та кінооператор.

 Лемберг — громада в Німеччині, в землі Рейнланд-Пфальц.
 Лемберг — місто в штаті Саскачеван, Канада.
 Лемберг () — німецькомовна назва міста Львів у 1772-1918 рр. та 1941-1944 рр..
 Ламбер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель.
 Лемберг-при-Новій Церкві () — поселення в общині Войник, Савинський регіон, Словенія.

Багатозначні топоніми